Суперкубок Италии по футболу 2004 () — 17-й розыгрыш Суперкубка Италии, в котором встречались чемпион страны сезона 2003/04 «Милан» и победитель Кубка Италии 2003/04 «Лацио». Встреча состоялась 21 августа 2004 года в Милане, на Сан-Сиро.

Матч

Ссылки 
 Матч на официальном сайте Милана
 Суперкубок Италии на RSSSF.com

2004
Матчи ФК «Милан»
Матчи ФК «Лацио»
Футбол в Италии в 2004 году
Футбольные соревнования в Милане
События 21 августа
Август 2004 года